Провулок Петра Болбочана — назви вулиць у різних населених пунктах України.

 Провулок Петра Болбочана — провулок в Житомирі
 Провулок Петра Болбочана — провулок в Полтаві

Див. також 
 Вулиця Петра Болбочана